Agrio puede hacer referencia a:
 el sabor agrio;
 el río Agrio (España);
 el río Agrio del sur de Argentina.

En la mitología griega, (en griego antiguo Ἅγριος Agrios, ‘salvaje’) puede referirse a distintos personajes:

 Agrio era un hijo de Partaón y Éurite, y hermano de Eneo —príncipe de Calidón en Etolia—, Alcátoo, Melas, Leucopeo y Estérope.
 Agrio, un centauro, repelido por Heracles en una pelea.
 Agrio, un gigante, hijo de Gea. Murió a manos de las Moiras, quienes lo golpearon con sus porras de bronce.
 Agrio, otro gigante, hijo de un oso y Polifonte. Ésta había deshonrado a Afrodita y por esta razón la diosa hizo que se enamorase de un oso. Como su hermano Orio, fue un poderoso gigante que no obedecía a los dioses y devoraba hombres. Fue transformado en buitre por Hermes.
 Agrio, un hijo de Odiseo y Circe, hermano de Latino y Telégono.
 Agrio, uno de los pretendientes de Penélope, oriundo de Duliquio.
 Agrio, uno de los perros de Acteón.

Fuentes

Bibliografía